Aleksandar Cvetković ist der Name folgender Personen:

* Aleksandar Cvetković (Maler) (* 1947), serbischer Maler
 Aleksandar Cvetković (Basketballspieler) (* 1993), serbischer Basketballspieler
 Aleksandar Cvetković (Fußballspieler) (* 1995), serbischer Fußballspieler